Хутор Рыуге (, ) ― экспериментальный археологический комплекс, в котором с использованием архаичных строительных технологий были созданы реконструкции построек железного века. Хутор находится в Вырумаа, на южной окраине Ээбикуору.

В комплексе периодически проводятся курсы по различным старинным технологиям и тематические мероприятия, знакомящие с древними временами.

История 

Автором идеи создания экспериментального археологического комплекса в Эстонии был популяризатор археологии Вийре Кобрусепп. В начале лета 2010 года под руководством Вийре началось строительство реконструкции дома железного века, которое было завершено к лету 2011 года при помощи студентов и волонтёров.

Зимой 2012 года была организована проверка качества здания.

Работы по строительству следующих четырёх построек начались в 2013 году. В 2015 году были достроены амбар и летняя кухня, в 2016 году построена кузница, а к 2018 году был окончательно достроен хлев.

В сотрудничестве с Факультетом истории и археологии Тартуского университета и Вильяндиской академией культуры в комплексе были проведены многочисленные курсы по старинным технологиям: работа по дереву (в т.ч. зодчество), гончарное дело, обработка железа и обработка жести, текстильные работы и т. д.

С 2017 года в одну из суббот июля на хуторе проходит День старого Рыуге, во время которого проводятся тематические мероприятия.

Здания 

Всего в комплексе пять построек ― жилой дом, амбар, хлев, кузница и летняя кухня. Все постройки, кроме летней кухни, представляют собой срубы. Фундамента (в современном понимании) у зданий нет ― постройки опираются на камни, уложенные на землю.

Основными инструментами, используемыми при строительстве, были топоры и стамески. Для изготовления брёвен использовались специальные режущие инструменты, предотвращающие расщепление древесных волокон при резке.

Жилой дом 
Представляет собой однокомнатный бревенчатый дом площадью 30 м². В правом от двери углу дома находится печь без дымовой трубы. Щели между брёвнами заделаны мхом и глиной. Окон нет, в стенах только две маленькие заслонки для выпуска дыма. Пол покрыт слоем глины, смешанной с овечьим и конским навозом. Крыша покрыта двумя слоями брёвен, между которыми расстелены листья берёзы ​​и мох ― для обеспечения водонепроницаемости крыши.

Амбар 
Единственная постройка, имеющая железный пол. Крыша покрыта сеном.

Хлев 
Крыша хлева покрыта еловым брусом, пола нет. В углу постройки находится плетёный забор, ограничивающий загон для домашнего скота.

Кузница 
Имеет соломенную крышу. Расположена на большом расстоянии от других построек из соображений пожарной безопасности. Оснащена необходимым оборудованием для обработки металла.

С 2015 года Рагнар Сааге и Андрес Ярвпылд проводят в кузнице эксперименты по выплавке железа из местной руды. Для этого в здании была построена специальная печь. К 2018 году было получено около 1,5 кг железа.

Летняя кухня 

Представляет собой конусообразную постройку из тонких еловых брусьев. Диаметр постройки ― четыре метра, высота ― пять метров.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Muinastalo ammõtlik kodoleht
 Rõuge muinastalu Facebooki leht
 Viire Pajuste. Noorema rauaaja eluhoone rekonstrueerimine. Arheoloogiline eksperiment Rõuges 2010–2012. Magistritöö. Tartu Ülikool. Tartu, 2012.

Архитектура Эстонии